Iran Khodro () — крупнейшая иранская автомобилестроительная компания. Компания была основана в 1962 году братьями Ахмадом и Махмудом Хайями. Штаб-квартира — в Тегеране. Выпускает легковые автомобили под собственной маркой и лицензионные Peugeot, также по лицензии (компании Mercedes-Benz) выпускаются грузовики и автобусы.

С 1960-х по 2000-е годы компания выпускала в достаточно больших количествах лицензионный легковой автомобиль Paykan на базе классического английского седана Rootes Arrow (Hillman Hunter), ставший на длительный период самым распространённой в Иране моделью.

В настоящее время является крупнейшим автопроизводителем не только в Иране, но и на всём Среднем и Ближнем востоке. Ежегодно компания выпускает более 1 млн транспортных средств: легковых автомобилей (550 тысяч), автобусов, грузовиков, пикапов. По этому показателю Iran Khodro занимает 13-е место в мире.

Кроме Ирана производственные мощности расположены в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале.

История машин 
 1967 — Paykan (1600, 1725, 1800 cc). Комплектации: Standard, Deluxe, Kaarluxe, Javanan и Taxi.
 1970 — Bardo
 1990 — Peugeot 405 (1600 cc). Комплектации: GL, GLX.
 1995 — Peugeot 405 (2000 cc). Комплектации: GLX (Автомат и механика).
 1996 — Peugeot 205 (1360 cc). Комплектации: GR.
 1997 — Peugeot 1600 RD (1600 cc). Комплектации: RD, RDi, RDX.
 1998 — Peugeot 405 Estate (2000 cc). Комплектации: GLX.
 1999 — Peugeot Pars (2000 cc). Комплектации: Pars, Pars ELX.
 2000 — Тестовое производство Samand (1800 cc). Комплектации: Samand, Samand LX.
 2001 — Peugeot 206 (1400 cc). Комплектации: типы 2,3,5,6.
 2002 — Открытие производственной линии Samand.
 2004 — Peugeot GLi (1800 cc). Комплектации: GLi.
 2006 — Peugeot 206 SD (1600 cc). Комплектации: типы 3,4,5.
 2007 — Soren
 2012 — Runna
 2014 — Dena
 2015 — Arisun

Продукция 

 Iran Khodro Samand
 Iran Khodro Samand LX
 Iran Khodro Samand SE
 Iran Khodro Samand Sarir
 Iran Khodro Samand Soren
 Iran Khodro Samand Soren ELX
 Iran Khodro Runna
 Iran Khodro Dena
 Iran Khodro Arisun
 Peugeot 207
 Peugeot 405
 Peugeot 206
 Peugeot 206 SD
 Peugeot 205 (под маркой Pars)
 Peugeot 2008
 Dongfeng H30 Cross
 Suzuki Grand Vitara
 Renault Tondar 90 (он же Renault Logan)
 Renault Tondar 90 pickup (он же Renault Logan pick-up)
 Haima S5
 Haima S7

Экспорт 
Часть произведённых автомобилей экспортирует в другие страны. Крупнейшими рынками автомобилей являются автомобильные рынки Азербайджана, Китая, ОАЭ, Египта, Ирака, Иордании, Армении, Ливана, Сирии, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Таджикистана, Афганистана, Туркмении и Туниса. Также автомобили экспортируются на Украину, в Пакистан, Индию, Марокко, Ливию, Сенегал, Палестину, Грузию, Казахстан, Турцию, Болгарию, Молдавию и Румынию. Некоторое время Iran Khodro также экспортировала свои автомобили в Россию, но из-за слишком малого количества продаж, покинул её автомобильный рынок.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Промышленная группа Iran Khodro

Компании Ирана
Автомобилестроительные компании Ирана
 
Производители грузовых автомобилей
Производители автобусов